Рекорди України у стрибках у висоту визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетками на будь-яких аренах (як просто неба, так і в приміщенні), за умови дотримання встановлених вимог.

Перший національний рекорд у стрибках в висоту серед жінок був зафіксований у 1923.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Стрибки у висоту (жінки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Стрибки у висоту (жінки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики – Стрибки у висоту (жінки)

Примітки

Джерела 

 
 
 Статистична зона  на сайті Світової легкої атлетики 

Жінки